Shaun Evans (acteur) (1980), Brits acteur
 Shaun Evans (scheidsrechter) (1987), Australisch voetbalscheidsrechter